Agathomyia är ett släkte av tvåvingar. Agathomyia ingår i familjen svampflugor.

Dottertaxa till Agathomyia, i alfabetisk ordning 

 Agathomyia aestiva
 Agathomyia alaskensis
 Agathomyia antennata
 Agathomyia aquilonia
 Agathomyia argentata
 Agathomyia arossi
 Agathomyia aurantiaca
 Agathomyia austrocollinella
 Agathomyia aversa
 Agathomyia bella
 Agathomyia bellatula
 Agathomyia brooksi
 Agathomyia canadensis
 Agathomyia cinerea
 Agathomyia colei
 Agathomyia collini
 Agathomyia cushmani
 Agathomyia decolor
 Agathomyia dichroa
 Agathomyia divergens
 Agathomyia dubia
 Agathomyia elegantula
 Agathomyia falleni
 Agathomyia fenderi
 Agathomyia fulva
 Agathomyia gorodkovi
 Agathomyia helvella
 Agathomyia intermedia
 Agathomyia laffooni
 Agathomyia leechi
 Agathomyia lucifuga
 Agathomyia lundbecki
 Agathomyia lutea
 Agathomyia macneilli
 Agathomyia monticola
 Agathomyia nemophila
 Agathomyia nigriventris
 Agathomyia obscura
 Agathomyia perplexa
 Agathomyia pluvialis
 Agathomyia pulchella
 Agathomyia semirubra
 Agathomyia setipes
 Agathomyia sexmaculata
 Agathomyia stonei
 Agathomyia sylvania
 Agathomyia talpula
 Agathomyia tephrea
 Agathomyia thoracica
 Agathomyia tibialis
 Agathomyia umacibise
 Agathomyia unicolor
 Agathomyia vanduzeei
 Agathomyia wankowiczii
 Agathomyia vernalis
 Agathomyia viduella
 Agathomyia woodella
 Agathomyia zetterstedti
 Agathomyia zonula

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Svampflugor
Agathomyia